Johannes Kepler (1571-1630), de Duitse astronoom
 Wetten van Kepler
 Vergelijking van Kepler
 Kepler Space Observatory - Een ruimtesonde die op 6 maart 2009 werd gelanceerd door de NASA
 Katharina Kepler, zijn moeder, vooral bekend van het heksenproces tegen haar
 Kepler (architectuur), een architectuur voor videokaarten ontwikkeld door Nvidia
 Lars Kepler, het pseudoniem van het Zweedse schrijversechtpaar Alexander Ahndoril en Alexandra Coelho Ahndoril